De 2. Bundesliga 1998/99 was het 25ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Arminia Bielefeld

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arminia Bielefeld, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Thomas von Heesen de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Duits competitievoetbal 1998/99
Seizoen 1998/99